

Шадріха — селище, Первоуральський міський округ, Свердловська область
 Шадріха — присілок, Поріцький район, Чувашія